If Stockholm Open 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu If Stockholm Open rozgrywany w dniach 18–24 października 2010 roku w Sztokholmie na kortach twardych w hali o puli nagród 600 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Szwecji